Чунјасче има више значења:

 Чунјасче (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Чунјасче (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику